Akeley Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Akeley Run (Conewango Creek), Fluss in Pennsylvania
 North Branch Akeley Run, Fluss in Pennsylvania